B28 kan avse:
 Volvo B28 – en bensinmotor från Volvo
 B28 (kärnvapen) – en amerikansk atombomb